Rosnay kan syfta på:
 Rosnay, Indre
 Rosnay, Marne
 Rosnay, Vendée